41. Mistrzostwa Świata w Short Tracku odbyły się w stolicy Korei Południowej, Seulu, w dniach 11 – 13 marca 2016 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie ISU 

Mistrzostwa świata w short tracku
2016 w sportach zimowych
Zawody sportowe w Seulu
2016 w Korei Południowej